Butte Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Butte Township (Nebraska)
 Butte Township (North Dakota)
 Butte Township (South Dakota)